Ganznächtliche Vigil steht für:

 Ganznächtliche Vigil, ein orthodoxer Festgottesdienst (Vigil) in der Nacht
 Ganznächtliche Vigil (Gretschaninow), ein geistliches Werk von Alexander Gretschaninow
 Ganznächtliche Vigil (Rachmaninow), ein Werk von Sergei Rachmaninow